27-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Риме, столице Италии с 24 июня по 29 июня 1991 года. В финальной стадии принимали участие 8 национальных сборных.

Это был первый чемпионат Европы, в котором было разрешено принимать участие игрокам, заигранным за клубы НБА в сезоне 1990/91. Однако таковым был всего один игрок — югослав Владе Дивац («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Сенсацией отборочного турнира стало непопадание в финальную стадию сборной СССР. В решающем матче дома советская команда проиграла французам 84-85.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Финалы 
 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

 Матч за 3-е место

 Финал

Итоговое положение команд

Составы сборных чемпионата

Победители

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по баскетболу 1991 на сайте архива ФИБА 
 Чемпионат Европы по баскетболу 1991 на сайте ФИБА-Европы

 
1991 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1991 году
Июнь 1991 года
Международные спортивные соревнования в Риме
Спорт в Италии в 1991 году
Международные соревнования по баскетболу в Италии
Чемпионаты Европы в Италии